Радуга шесть: — с 
 Радуга-6 — цветной телевизор, производился с 1969 года.
 Радуга шесть — книга, написанная автором Том Клэнси.
 Tom Clancy’s Rainbow Six (серия игр) — серия компьютерных игр про спецподразделение «Радуга шесть».